Dziarnowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Dziarnowo, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dziarnowo, village de la voïvodie de Mazovie